14 км (14-й кіломе́тр; Чотирнадцятий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

14 км — селище, Юргинський округ, Кемеровська область

14 км — зупинний пункт Ясинуватської дирекції Донецької залізниці 
 14 км (зупинний пункт, Дебальцевська дирекція) — зупинний пункт Дебальцевської дирекції Донецької залізниці, 505622
 14 км (зупинний пункт, Луганська дирекція, ЄМР 503022) — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці, 503022
 14 км (зупинний пункт, Луганська дирекція, ЄМР 506514) — зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці, 506514
 14 км (зупинний пункт, Південна залізниця) — зупинний пункт Південної залізниці, 442153

Див. також 
 14 (значення)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (1)